Бехине (, ) —  курортный город в районе Табор Южночешского края Чехии. Расположен на реке Лужнице в 19 километрах юго-западнее г. Табор.

История
Во время реконструкции городской площади в 2011 году археологами были обнаружены многочисленные следы кельтского поселения I века до н.э.

В IX веке на месте Бехине существовало славянское городище (согласно Чешской хронике, являвшееся одним из важнейших административных центров Чехии того периода).

К 993 году относится первое письменное упоминание о селении на месте Бехине, бывшем во владении пражского епископа и являвшемся резиденцией архидиакона Бехиньской церковной провинции.

В 1268 году опустевшее селение на месте Бехине было куплено у епископа королём Пршемыслом Отакаром II, который заложил здесь каменный Бехиньский замок на месте старого городища.

В 1323 году у подножия замка король Ян Люксембургский заложил город Бехине, а в 1340 году пожаловал Бехине панам из Штернберка.

В 1903 году город был соединён электрифицированной железной дорогой с городом Табор.

Достопримечательности 
 Центром города является площадь Т. Г. Масарика с церковью, монастырем и замком. 
 замок Бехине – изначально град эпохи Пршемысловичей, построенный во второй половине XIII века, современный вид которого является результатом плодотворного труда Петра Вока из Рожмберка, последнего владаржа рода Рожмберков. 
 арочный мост над р. Лужнице
 собор Святого Матфея
 Бехиньский монастырь францисканцев и костёл Вознесения Девы Марии, восстановленные в XV веке после гуситских войн.

Курорт 
В 1728 году в Бехине открыли лечебные минеральные источники и торфяно-железистые лечебные грязи, в результате чего был основан курорт Лазне Бехине. В наши дни Бехине является одним из самых популярных курортов юга Чехии. На знаменитые грязи и лечебные воды сюда ежегодно приезжают десятки тысяч человек.

Считается, что лечебные грязи Бехине обладают уникальной способностью сохранять и передавать тепло в 7 раз быстрее термальной минеральной воды. Эти грязи используются для лечения и реабилитации опорно-двигательного аппарата.

Население

Примечания

Источники 
 
 
 Хронология Бехине на официальном сайте города

Курорты Чехии